Emend ist
ein Handelsname des Arzneistoffs Aprepitant

Die Abkürzung emend. steht für:
emendavit (‚abgeändert durch‘), siehe Emendation (Taxonomie)

EMEND